Die Saison 2003/04 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 18. Oktober 2003 und endete mit dem Finale am 6. März 2004. Für Deutschland war Bayer Wuppertal am Start. Österreich wurde durch Quadriga Salzburg und Zadruga Aich/Dob vertreten. Für die Schweiz waren Concordia MTV Näfels und TV Amriswil dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde 
In der ersten Runde vom 18.–25. Oktober 2003 trafen nur acht Mannschaften aufeinander
  Marienlyst Odense :  PAR-KY Menen
 0:3 (21:25; 19:25; 16:25)
 0:3 (13:25; 14:25; 22:25)

  Stade Poitevin Poitiers :  Zadruga Aich/Dob
 3:0 (25:22; 25:16; 25:22)
 3:1 (25:15; 25:22; 17:25; 25:15)

  VK Lutsch Moskau :  Tokat Belediye Plevne
 3:0 (25:19; 25:21; 25:16)
 2:3 (20:25; 25:19; 25:16; 18:25; 11:15)

  Anagennisi Derynia :  Markokhim Mariupol
 0:3 (15:25; 19:25; 10:25)
 0:3 (16:25; 18:25; 21:25)

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 7. bis 9. November 2003 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Coprasystel Piacenza, Kerakoll Padova (beide Italien), Arago de Sète (Frankreich) und Lokomotive Jekaterinburg (Russland).

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2003/04
Volleyballsaison 2003/04
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften